Kevin Fickentscher (Nyon, Suiza; 6 de julio de 1988) es un futbolista suizo. Su posición es portero y su actual club es el FC Sion de la Superliga de Suiza.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el .

Fuente: SoccerWay

Referencias 

Futbolistas de Suiza
Futbolistas del Football Club Sion
Futbolistas del Football Club Lausana-Sport
Guardametas de fútbol
Nacidos en Nyon